Хлепенско́е сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Сычёвского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Хлепень.

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Никольское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 46,52 км²
 Расположение: северо-восточная часть Сычёвского района
 Было образовано на территории бывшего Хлепенского сельского совета
 Граничило:
 на северо-востоке — с  Зубцовским районом Тверской области
 на востоке — с Субботниковским сельским поселением
 на юге и западе — с Никольским сельским поселением
 на северо-западе — с Вараксинским сельским поселением

 Реки: Вазуза, Городня.
 По территории поселения протекают несколько ручьев, два из которых имеют названия, отмеченные еще на карте Менде - Дуловка и Талица.
 По территории проходит автомобильная дорога Р134 «Старая Смоленская дорога» Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения на сентябрь 2015 года входили следующие населённые пункты:
 Хлепень, деревня
 Аристово, деревня
 Благуша, деревня

Несуществующие ныне населенные пункты Хлепенского сельсовета:
 Бобровка
 Борщёвка
 Новая Гринёвка
 Старая Гринёвка
 Жеребцово
 Исаевское
 Караси
 Киселёво
 Климово
 Новое Мурзино (Новенькая)
 Старое Мурзино
 Подосиновка
 Подъяблонька
 Пруды
 Пугачёво
 Степаново
 Талица (Пустошка)
 Холм

Экономика 
Сельхозпредприятие, магазин в деревне Хлепень, гостиница в деревне Хлепень, строящиеся коттеджные поселки "Вазузский" в урочище Пруды и высоты "200".

Достопримечательности 
 Городище IX века в деревне Хлепень.
 Обелиск воинам-односельчанам в деревне Хлепень.
 Братское захоронение воинов 20-й армии в деревне Аристово.
 Обелиск воинам 20-й, 30-й, 31-й армий в урочище Жеребцово (Долина смерти).
 Церковь Преображения Господня в деревне Хлепень (построена вновь в 2000-е годы на месте разрушенной)

Примечания

Ссылки 
 Сайт МКОУ Хлепенской ООШ
 Сайт администрации Хлепенского сельского поселения

Упразднённые муниципальные образования Сычёвского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году